Абалья́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Абальян, Аркадий Ашотович — российский писатель.
 Абальян, Борис (род. 1947) — известный хоровой дирижёр России.
 Абальян Нвард (1920—1994) — армянская актриса, заслуженная артистка Армении (1956) года